«Гри́ззлис Во́льфсбург» () — немецкий хоккейный клуб из города Вольфсбург. Выступает в Немецкой хоккейной лиге (DEL). Один из ведущих немецких клубов на протяжении 2010-х годов. Главным спонсором клуба является Volkswagen Group.

История 

В 1975—1986 клуб назывался «ТВ Ян Вольфсбург» ().

В 1986—1994 — «ЕХК Вольфсбург» ().

В 1994—1996 — «ЕК Вольфсбург» ().

В 1996—2015 годах команда носила название «Гриззли Адамс Вольфсбург» (). Летом 2015 года стала называться «Гриззлис Вольфсбург».

Высшие достижением клуба — выигрыш Кубка Германии в 2009 году.

С 2000 года клуб проводит домашние матчи на АйсАрена Вольфсбург () (Вольфсбург, Нижняя Саксония).

Цвета клуба — белый, оранжевый, чёрный.

Достижения 
 Обладатель Кубка Германии — 2009.
 Финалисты плей-офф Немецкой хоккейной лиги: 2011, 2016, 2017, 2021
 Выход в высшую лигу DEL — 2004, 2007
 Выход во 2-ю Бундеслигу — 2001

Текущий состав

Ссылки 
 Официальный сайт  

Хоккейные клубы Германии
Спортивные клубы Вольфсбурга